Horváth Zsuzsa
 Horváth Zsuzsa (1943–2015) prímás, a 100 Tagú Cigányzenekar Tagja 
 Horváth Zsuzsa (1948) Jászai Mari-díjas színésznő
 Horváth Zsuzsa (1949) kosárlabdázó
 Horváth Zsuzsa (?) kézilabdázó (Győri ETO KC)
 Horváth Zsuzsa (1950–1994) vallásszociológus
 Horváth Zsuzsa (1943–2015) cigányprímás
Horváth Zsuzsanna
 Horváth Zsuzsánna (1947) biológus
 Horváth Zsuzsanna (1948) pedagógus, tudományos munkatárs
 Horváth Zsuzsanna (?) helyettes államtitkár, nagykövet az ENSZ genfi irodája mellett
Horváth Zsuzsi
 Horváth Zsuzsi (1988) fitneszmodell-világbajnok